Матте́о Дармиа́н (; род. 2 декабря 1989, Леньяно, Милан, Ломбардия) — итальянский футболист, крайний защитник итальянского клуба «Интернационале» и национальной сборной Италии.

Клубная карьера 
Дармиан является воспитанником «Милана». Дебютировал за основной состав «россонери» 28 ноября 2006 года в матче Кубка Италии против «Брешии», заменив Каху Каладзе на 46-й минуте встречи.

Первый матч в Серии A провёл 19 мая 2007 года, выйдя на замену Джузеппе Фавалли на 68-й минуте встречи «Милан» — «Удинезе».

Сезон 2009/10 Дармиан провёл в аренде в клубе «Падова», выступавший в Серии B. Дебютировал в составе «Падовы» 28 ноября 2009 года в матче против клуба «Виченца». Всего провёл 20 матчей в лиге, после чего помог своей команде избежать вылета из Серии B, обыграв по сумме двух матчей клуб «Триестина» в плей-офф.

12 июля 2010 года Дармиан перешёл в клуб «Палермо», выкупивший у «Милана» половину прав на футболиста за €800 000. 16 сентября 2010 года Маттео сыграл свой первый матч в составе «розово-чёрных»: это была игра Лиги Европы УЕФА против пражской «Спарты». 23 сентября дебютировал за «Палермо» в чемпионате, выйдя на замену Хавьеру Пасторе на 92-й минуте матча против «Ювентуса», в котором «орлы» одержали победу со счётом 3:1. Всего в сезоне 2010/11 провёл за «Палермо» 16 матчей.

В июне 2011 года «Милан» и «Палермо» продлили своё совместное владение правами на футболиста. 12 июля 2011 года Дармиан перешёл в клуб «Торино» на правах аренды. 13 августа Маттео дебютировал в составе «гранатовых» в матче Кубка Италии против «Лумеццане». 29 октября забил гол в матче Серии B против «Эмполи». По итогам сезона 2011/12, в котором Дармиан сыграл за клуб 33 матча в лиге, «Торино» вышел в Серию А.

В июне 2012 года «Палермо» выкупил половину прав на Дармиана у «Милана» за €500 000 и передал половину прав на него «Торино» за €825 000. Год спустя, 20 июня 2013 года, «Торино» выкупил оставшуюся половину прав на футболиста у «Палермо», отдав за это €1,5 млн. В сезоне 2013/14 Дармиан провёл 37 матчей в чемпионате и был включён в символическую «команду года» Серии А вместе с одноклубником Чиро Иммобиле.

В сезоне 2014/15 в первом же своём матче отметился голом: это была игра третьего квалификационного раунда Лиги Европы против шведского клуба «Броммапойкарна» 7 августа 2014 года. 29 октября забил свой первый гол в Серии А, ставший победным в игре против «Пармы». 26 февраля 2015 года Дармиан забил победный гол в ворота «Атлетик Бильбао», который вывел «Торино» в 1/8 финала Лиги Европы. Всего в сезоне 2014/15 Маттео сыграл 47 матчей во всех турнирах.

11 июля 2015 года «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании четырёхлетнего контракта с Дармианом. Сумма трансфера составила £12,7 млн. Дармиан стал вторым игроком, перешедшим из «Торино» в «Манчестер Юнайтед», после Дениса Лоу. 8 августа Маттео дебютировал за «Юнайтед» в официальных матчах в игре первого тура Премьер-лиги против «Тоттенхэм Хотспур». 20 апреля 2016 года забил свой первый гол за «Манчестер Юнайтед» в игре Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». 15 сентября 2016 года Дармиан дебютировал в Лиге Европы УЕФА за «Манчестер Юнайтед» против «Фейеноорда». Дармиан появлялся во всех матчах Премьер-лиги за «Юнайтед» в ноябре, играя на левом фланге против «Суонси Сити», «Арсенала» и «Вест Хэм Юнайтед». В мае 2017 года Дармиан сыграл в обоих полуфинальных матчах Лиги Европы УЕФА против испанской «Сельты», а «Манчестер Юнайтед» смог выйти в финал по сумме двух матчей. 24 мая 2017 года Дармиан сыграл в финале Лиги Европы УЕФА против голландского «Аякса», а «Манчестер Юнайтед» победил 2:0 и выиграл трофей. 8 августа 2017 года Дармиан сыграл в Суперкубке УЕФА против испанского «Реала», в котором «Манчестер Юнайтед» проиграл 1:2. Несмотря на слухи, что Дармиан уйдет из «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года, чтобы получать больше игрового времени, в итоге футболист остался в команде.

2 сентября 2019 года Дармиан вернулся в Италию, подписав контракт с клубом «Парма» до 30 июня 2023 года.

5 октября 2020 года Дармиан перешёл в «Интернационале» на правах аренды на сезон. У «Интера» есть право выкупить игрока за 1,8 миллиона фунтов стерлингов в конце срока аренды.

Карьера в сборной 
Маттео выступал за сборные Италии всех возрастов, начиная со сборной Италии до 17 лет. В 2008 году в составе сборной Италии до 19 лет принял участие в юношеском чемпионате Европы, а год спустя в составе сборной Италии до 20 лет сыграл на Средиземноморских играх. В 2009 году дебютировал за сборную Италии до 21 года.

1 июня 2014 года был включён в окончательную заявку сборной Италии на чемпионат мира 2014 года. 14 июня дебютировал на чемпионате мира в матче против сборной Англии. Впоследствии сыграл также в матчах против Коста-Рики и Уругвая, но Италия проиграла оба этих матча и не смогла выйти из группы.

В январе 2015 года получил «голубой мяч» — награду лучшему игроку национальной сборной Италии в 2014 году по версии болельщиков, опередив таких игроков, как Грациано Пелле и Андреа Пирло.

Матчи за сборную Италии 

Итого: 24 матча / 1 гол забит; 11 побед, 7 ничьих, 6 поражений.

Статистика выступлений

Достижения 
«Манчестер Юнайтед»
 Обладатель Кубка Англии: 2015/16
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2017
 Обладатель Суперкубка Англии: 2016
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2017

«Интернационале»
 Чемпион Италии: 2020/21
 Обладатель Кубка Италии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2021, 2022

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Интернационале»